Ходар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 149 км². Население — 12 117 человек (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Jódar de la Asociación Cultural Saudar
 Página del equipo de fútbol de Jódar
 
 
 

Муниципалитеты Хаэна